Распу́тин (Распу́тина) — русская фамилия и ряд производных понятий.

Носители фамилии

Распутин 
 Распутин, Александр Николаевич (1953—2011) — советский и российский футболист.
 Распутин, Валентин Григорьевич (1937—2015) — русский советский писатель и публицист, общественный деятель.
 Распутин, Григорий Ефимович (1869—1916) — русский крестьянин, получил известность как мистик и друг семьи последнего из российских императоров Николая II.
 Распутин, Иван Андреевич — русский губернский секретарь, театрал и содержатель Нижегородского театра.

Вымышленные носители
 Пётр Николаевич Распутин — настоящее имя супергероя Колосса из Вселенной Marvel Comics.



В театре 
 «Распутин» — опера Джея Риза, 1988.
 «Распутин» — опера Эйноюхани Раутаваара, 2003.

Фильмы 
 «Распутин» — фильм, 1989.
 «Распутин» — фильм, 1996.
 «Распутин» — фильм, 2011.
 «Распутин» — фильм, 2013.

Прочее 
 «Rasputin» — песня группы Boney M..
 «Распутин» — марка водки.

Примечания